– wyrażenie języka japońskiego oznaczające jedno z dwóch ciał niebieskich:
 Amanogawa – inna nazwa Drogi Mlecznej stosowana jest w astrologii i mitologii, gdzie związana jest ze świętem Tanabata; symbolizuje ona rzekę oddzielającą kochanków – gwiazdy Wega i Altair.
 (6247) Amanogawa – planetoida odkryta w 1990 r. przez Japończyków Kina Endate i Kazuo Watanabe należąca do głównego pasa asteroid obiegającego Słońce, a tym samym do Drogi Mlecznej.